Пепељевац је насеље у Србији у општини Лајковац у Колубарском округу. Према попису из 2011. било је 666 становника.

Овде се налази Кућа Јовановића у Пепељевцу.

Демографија 

У насељу Пепељевац живи 584 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 40,3 година (38,6 код мушкараца и 42,0 код жена). У насељу има 216 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,39.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Лајковцу
Насељена места у Колубарском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији